de Griekse naam voor het Qarun-meer
 Moeris (farao), egyptisch farao
 Moeris (geslacht), een geslacht van vlinders